Coppa dell'Imperatrice (calcio femminile)
Coppa dell'Imperatrice (pallavolo)